

Wydarzenia 

 powstanie Związku Korynckiego

Zmarli 
 data dzienna nieznana:
Shen Buhai, chiński filozof (ur. ?)